

Chimica 

C7H16O – formula bruta delle seguenti sostanze:
 3-etilpentan-3-olo
 1-eptanolo
 2-eptanolo
 3-eptanolo
 4-eptanolo

Formule molecolari